Эскалон () — испаноязычная фамилия и топоним, в переводе с испанского — ступенька.

Персоналии 
 Эскалон, Педро Хосе (1847—1923) — президент Сальвадора.

Топонимы 
  — город в США, штат Калифорния, округ Сан-Хоакин.
 Эскалон — деревня в Мексике, штат Чиуауа, муниципалитет Хименес.

См. также 
 Скалон